Flatten steht für:

 ein Dorf in der französischen Gemeinde Launstroff
 Heinrich Flatten (1907–1987), deutscher Kirchenrechtler
 Marvin Flatten (* 1989), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Vlatten